Від тюркського «кара» — чорний, темний.

Села:
 Карань — з 1946 року Андріївка. Волноваський район, Донецька область.
 Нова Карань — з 1946 року Кам'янка. Волноваський район, Донецька область.
 Стара Карань — з 1946 року Гранітне. Волноваський район, Донецька область.
 Карань — з 1946 року Флотське, Балаклавський район, Крим.
 Карань — з 1946 року Трубайлівка, пізніше стало мікрорайоном Переяслава, Київська область.

Гідронім:
 Карань —  річка у Бориспільському районі Київської області. Права притока Трубежа (басейн Дніпра).

Інші топоніми:
 Карань — вузлова вантажна залізнична станція 4 класу Лиманської дирекції Донецької залізниці на лінії Маріуполь — Волноваха між станціями Кальчик (22 км) та Волноваха (22 км). Розташована у смт Андріївці Волноваського району Донецької області.